Look («Лук»; від  — «погляд», «вигляд», «вид») — слово, що має такі значення:
 Look — жіночий щотижневий глянцевий журнал, що видається у Великій Британії
 Look — журнал, що видавався в США у 1937—1971 рр.
 Look — міні-альбом українського гурту «ONUKA», що вийшов у 2014 році